Це́ге-фон-Манте́йфели, первоначально Зо́йе, затем Цо́йе, Цо́йге, Це́ге, Цо́ге, Цёге () — прибалтийский немецкий баронский род, первоначально упоминаемый в Штральзунде в XIII в. Были родом из Ладгалии в начале 20 века были разделены на две ветви одна из которых находилась на родине, позже были эвакуированы в Сибирь

Происхождение фамилии 
Возможной этимологией фамилии Зойе/Цойе является славянское наименование крикливой птицы сойки (, , ).

Фонетическое различие немецких вариантов фамилии объясняется вариативностью в нижненемецком языке звуков g / j, которые являются позиционными аллофонами (ср. название ржи:  → ).

Дополнение «фон-Мантейфель» к изначальной фамилии появилось лишь в 1600 г., когда его впервые применил Эбергард Цеге, и его источник едва ли может быть с лёгкостью определён. О. М. Штакельберг выдвинул гипотезу, что «Мантейфель» восходит к искажённому просторечному наименованию сойки на немецком: Manduvel, — в таком случае дополнение может быть вызвано желанием носителей фамилии упрочить таким образом версию о происхождении названия рода от этой птицы.

История

Дания 
11 июня 1325 г. в числе 40 датских вассалов в Виронии, поручившихся собрать 2000 марок серебра королю Христофору II, был упомянут Герхард Зойе. В 1333 г. в Дерпте упоминается каноник Иоганн «по прозванию Цоге». Это почти одновременное упоминание представителей данного рода свидетельствует о его прибытии в Прибалтику ещё в XIII веке. Самой ранней из сохранившихся печатей рода является изображение орла над двумя полосами в документе, выданном в Ревеле 30 июня 1390 г. по случаю смерти Клауса Зойе, сына или внука родоначальника Герхарда Зойе.

Род Цеге происходит, вероятно, из Штральзунда или с острова Рюген в Померании — между 1248 и 1252 гг. в документах Яромира Рюгенского упоминается вассал шверинской церкви рыцарь Тидерикус Цойге. В старейшей городской книге Штральзунда в 1281 г. упоминается Вильбрандус Цойе, а в 1296 г. — Германнус Цоге. Внимание привлекает также тот факт, что Зойе в Эстонии использовали практически тот же герб, что и одна из линий славянских рюгенско-поморских князей — род Путбусов. Гербы многих немецких вассалов и министериалов во многих случаях происходят от гербов их сюзеренов. В 1219 г. рюгенский князь Вицлав с дружиной сопровождал короля Вальдемара II в его походе в Эстонию, и там они вместе с присоединившимися к ним немцами одержали победу над эстами. В связи с этим не исключается возможность приезда рюгенских вассалов по фамилии Зойе в Виронию именно в ходе этих событий.

Швеция 
Род баронов Цеге-фон-Мантейфелей был внесен в матрикул курляндского дворянства 17 октября 1620 года.

Грамотой Шведского короля Густава III, от 1772 года, шведский посланник в Берлине, генерал-лейтенант, Оттон-Яков Цеге-фон-Мантейфель возведен, с нисходящим его потомством, в баронское королевства Шведского достоинство.

Россия 
Определениями Правительствующего Сената, от 10 июня 1853 и 28 февраля 1862 годов, за курляндской дворянской фамилией Цеге-фон-Мантейфель признан баронский титул. Определением Правительствующего Сената, от 4 октября 1854 года, утвержден в баронском достоинстве гвардии поручик Николай Георгиевич Цеге-фон-Мантейфель.

Грамотой Римского Императора Франца I, от 27 (16) aпреля 1759 года, старший ландрат Эстляндии Готгард Иоганн Андреевич Цеге-фон-Мантейфель (1690—1763) возведён, с нисходящим его потомством, в графское Римской империи достоинство. На принятие означенного достоинства и пользование им в России последовало, 15 марта 1762 годa, Высочайшее соизволение.

Представители рода 
 Цёге-фон-Мантейфель, Александр Петрович (1835—1899) — писатель.
 Цёге-фон-Мантейфель, Анатолий Петрович — Георгиевский кавалер; ротмистр; 13 октября 1916.
 Мантейфель, Борис Петрович (1907 — 1989) — советский гидробиолог, лауреат Сталинской премии второй степени (1948), сын П. А. Мантейфеля.
 Цеге-фон-Мантейфель, Вернер Германович (1857—1926) — хирург, профессор Дерптского университета (с 1899).
 Цеге-фон-Мантейфель, Ганс (1894—1919) — прибалтийско-немецкий офицер, военный деятель, политик.
 Цёге-фон-Мантейфель, Генрих (умер в 1701 году) — генерал-поручик русской армии.
 Цёге-фон-Мантейфель, Карл Магнус (1789—1844) — писатель, окончил курс в Дерптском унив.; занимался сельским хозяйством в своих имениях в Эстляндской губ. Напечатал: «Ueber das Sinken der Preise der Landbaueszeugnisse in Russland» (СПб., 1829).
 Цёге-фон-Мантейфель, Николай Андреевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7247; 17 декабря 1844.
 Цёге-фон-Мантейфель, Николай Максимович (1827—1889) — русский генерал, участник Туркестанских походов и русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Цёге-фон-Мантейфель, Отто Петрович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8476; 26 ноября 1850.
 Мантейфель, Пётр Александрович (1882—1960) — русский и советский зоолог, заслуженный деятель науки РСФСР (1958), лауреат Сталинской премии второй степени (1941), сын А. П. Цёге фон Мантейфеля.
 Цёге-фон-Мантейфель, Пётр Андреевич — подполковник, в 1838 г. командир Ярославского гарнизонного батальона; Георгиевский кавалер; № 7238; 17 декабря 1844.

Примечания

Литература 
 Непорожнев Н. Списки титулованным родам и лицам Российской Империи. Издание Департамента Герольдии Правительствующаго Сената. — СПб., 1892. — С. 189.
 
 

Баронские роды
Графские роды России
Дворянские роды, на гербах которых изображены двуглавые коронованные орлы